Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale John van Lottum 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Robin Söderling (primo turno)
 Mario Ančić (primo turno)
 Karol Beck (primo turno)

 Antony Dupuis (primo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Grégory Carraz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2003